O Segundo Torneio Quarto Centenário da Cidade do Rio de Janeiro foi uma competição amistosa internacional de futebol, criada em 1965 para comemorar o quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro, que teve duas edições neste mesmo ano e participação de quatro equipes em cada uma delas, disputadas em rodadas duplas.

Participantes
  Fluminense
  Palmeiras
  Peñarol
  Seleção Paraguaia

Tabela 

 Semifinais

 Peñarol       3-1 Fluminense (9 de julho) - Público: 18.575 pagantes (rodada dupla)
 Palmeiras          5-2 Paraguai  (9 de julho)

 Disputa pelo terceiro lugar

 Fluminense         3-2 Paraguai (11 de julho) - Público: 24.289 pagantes (rodada dupla)

 Final

 Palmeiras          0-0 Peñarol          [1-0 na disputa de pênaltis] (11 de julho)

Ver também
 Troféu Quarto Centenário da Cidade do Rio de Janeiro
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Ligações externas
 Folha de S.Paulo de 10/07/1965.
 Folha de S.Paulo de 12/07/1965.
 Site Estatísticas do Fluminense - jogos - data.

Competições oficiosas internacionais de futebol
Torneios amistosos de futebol do Brasil
Futebol de 1965 no Brasil
Fluminense Football Club
Sociedade Esportiva Palmeiras